Damernas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2000 arrangerades mellan 17 och 1 oktober, på arenan The Dome i Sydney. Tio nationer var med i turneringen. De fyra bästa lagen i varje grupp avancerade till kvartsfinal. De lag som blev 5:a i varje grupp blev placerade 9–10. Förlorarna i kvartsfinalerna spelade om 5:e–8:e plats.

Medaljfördelning

Inledande omgång

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Klassificeringsmatcher

5-8:e plats

9-10:e plats

Slutlig ställning

Se även 
 Herrarnas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2000

Referenser

Källor
Summer Olympics official report Volume 2.